Ridgeway är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:

Personer med namnet
 Elizabeth Ridgeway (död 1684)), engelsk seriemördare
 West Ridgeway
 William Ridgeway

Geografi

USA
 Ridgeway, Virginia

Se även 
 Ridgway, efternamn

Engelska efternamn